Premier League 2010 (PartyCasino.com Premier League Snooker) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades under hösten 2010, med slutspelet den 27 och 28 november 2010. Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Shaun Murphy i finalen med 7–1.

Resultat

Gruppspel
I gruppspelet deltog sju spelare, varav sex inbjudna samt Marco Fu som vann kvalturneringen Championship League 2010. Alla mötte alla i matcher som avgjordes under sammanlagt tio torsdagar hösten 2010. Matcherna spelades i bäst av 6 frames. Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord ger 1 och förlust ger 0. Vid lika antal poäng räknas vunna och förlorade frame. De fyra högst placerade spelarna går till slutspel.

Slutspel
Slutspelet avgjordes 27–28 november i Potters Leisure Resort i Hopton-on-Sea, Norfolk, England.

Externa länkar
Officiell hemsida

Snookersäsongen 2010/2011
2010 i Storbritannien
Premier League (snooker)